HEC steht als Abkürzung für:

 École des hautes études commerciales, französischsprachige Wirtschaftshochschulen
 HDMI-Ethernet-Channel, Netzwerkverbindung in einem HDMI-Kabel, siehe High Definition Multimedia Interface#HDMI-Kabel-Typen und -Eigenschaften
 Header Error Check (auch Header Error Control), eine Fehlerkorrekturmethode in der Nachrichtentechnik
 HEC-Meeting, siehe Heart of Europe Bio-Crystallography Meeting, eine Konferenz für Strukturbiologie
 Heilbronner Eishockey Club, siehe Heilbronner Falken
 Hilfsverein Evangelikaler Christen, in Österreich
 Hydro-Electric Commission, ein australisches Energieerzeugungsunternehmen, siehe Hydro Tasmania
 Hydroxyethylcellulose, ein Celluloseether
 Hyperelliptic curve, eine bestimmte Art algebraischer Kurven, siehe Hyperelliptische Kurve

Abkürzung